A Coldplay együttes 2005. június 6-án megjelent nagylemeze az X and Y nevet viseli.

Számok 

 Square one – 04:47 
 What if – 04:57 
 White shadows – 05:28 
 Fix You – 04:54 
 Talk – 05:10 
 X and Y – 04:33
 Speed of sound – 04:48
 A message – 04:45 
 Low – 05:31 
 The hardest part – 04:24
 Swallowed in the sea – 03:57
 Twisted logic – 04:31

2005 nagylemezei
Coldplay-albumok
Brit Awards-győztes albumok
A Billboard 200 lista első helyezettjei
A UK Albums Chart listavezetői
Az ausztrál albumlista első helyezettjei